— многозначная аббревиатура:
 БМР () — класс тяжёлой инженерной техники военного назначения:
 БМР-1 — советская бронированная машина разминирования, на базе самоходной артиллерийской установки СУ-122-54.
 БМР-2 — советская бронированная машина разминирования, на базе среднего танка Т-54Б.
 БМР-3 — российская бронированная машина разминирования, на базе основного боевого танка Т-72А.
 БМР-3М — российская бронированная машина разминирования на шасси основного боевого танка Т-90.
 БМР () — международная финансовая организация, в функции которой входит содействие сотрудничеству между центральными банками.

См. также 
 BMP (значения)